Itamar ou Ithamar est un nom hébreu, d'après le nom d'Ithamar, fils d'Aaron dans la Bible. C'est également un prénom  devenu  populaire au Brésil, en raison de l'homme politique Itamar Franco.

Nom 
Ithamar de Rochester, premier évêque d'Angleterre ()

Prénom
Itamar est un prénom très répandu en Israël. Devenu populaire au Brésil également, en raison de l'homme politique Itamar Franco. Il existe plusieurs variantes à ce prénom : Ithamar, Idamar, Idemar et Ytamar.

Variantes 
Ytamar, Idemar, Idamar.

Brésil
 Itamar Assumpção, auteur-compositeur brésilien
 Itamar Franco, homme politique brésilien
 Idemar Angelo Tomasi, dit Sarandí, ancien footballeur professionnel brésilien

Israël
 Itamar Ben-Avi, nom de plume de l'écrivain Ben Zion Ben Yehouda, fils d'Eliézer Ben Yehoudah
 Itamar Ben Canaan, écrivain israélien 
 Itamar Even-Zohar, sociologue et linguiste israélien
 Itamar Gassel, dit Ita Gassel
 Itamar Golan
 Itamar Rabinovich, diplomate et historien israélien 
 Itamar Stein

Toponymie

Itamar est le nom d'une colonie israélienne du nord de la Cisjordanie, située près de Naplouse.

Voir

Notes

Prénom masculin